Fredrik Backman kan syfta på:

* Fredrik Backman (född 1972), svensk bildesigner
 Fredrik Backman (född 1981), svensk författare och skribent